Výraz prapor může znamenat:
obecný význam, identifikační znamení
 obdoba vlajky lišící se způsobem vyvěšení, zástava, korouhev 

v dopravě, především pro námořní komunikaci
 Návěstní prapor
 Námořní vlajková abeceda
 Semafor (abeceda)

v armádě, určení početnosti
 Prapor (jednotka) – vojenský oddíl

v kultuře
 Tankový prapor (kniha) – kniha Josefa Škvoreckého
 Tankový prapor (film) – film natočený podle stejnojmenné knihy Josefa Škvoreckého

v zoologii
 důležitá součást ptačího pera

v letectví
 praporování vrtule, vrtule do praporu – takový úhel listů stavitelné vrtule, kdy při zastaveném motoru listy kladou vzduchu nejmenší odpor, aby nebrzdily stále ještě letící letadlo

Související články 
 praporečník
 praporčík

Externí odkazy